Raúl González peut signifier : 
 Raúl González Tuñón (1905-1974), un poète argentin ;
 Raúl González Rodríguez (1952-), un athlète mexicain ;
 Raúl González (1967-), un boxeur cubain ;
 Raúl González Gutiérrez (1970-), un joueur puis entraîneur de handball espagnol ;
 Raúl González Blanco (1977-), un footballeur international espagnol ;
 Raúl González Guzmán (1985-), un footballeur vénézuélien.